La Prva hrvatska nogometna liga 2012-2013, conosciuta anche come MAXtv Prva HNL 2012-2013 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventiduesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 20 luglio 2012 e il 26 maggio 2013, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo quindicesimo titolo (diciannovesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Leon Benko (Rijeka), con 18 reti.

Novità
Rispetto alla stagione 2011-2012, il numero di squadre partecipanti è stato ridotto da 16 a 12.

Formula 
Le 12 squadre partecipanti si affrontarono in gironi di andata-ritorno-andata per un totale di 33 giornate.

La squadra campione di Croazia si qualificò per il secondo turno della UEFA Champions League 2013-2014.

Le squadre classificate al secondo e terzo posto furono ammesse al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2013-2014, competizione alla quale prese parte anche la squadra vincente della coppa nazionale.

In vista della riduzione dell'organico da 12 a 10 squadre per la stagione successiva, furono retrocesse in Druga HNL le ultime tre classificate, mentre dalla seconda divisione salì soltanto una.

Squadre

Allenatori

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2013-2014.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2013-2014.
      Retrocessa in 2. HNL 2013-2014.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-22

Calendario 23-33

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatori:  Ante Čačić, Krunoslav Jurčić

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2012-2013
Treća Liga 2012-2013
Hrvatski nogometni kup 2012-2013

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su prva-hnl.hr
Prva HNL su UEFA.com
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Prva hrvatska nogometna liga